
Качели:
 Качели — сооружение для качания.

Музыка 
 Качели — первый альбом группы «Centr», вышедший в 2007 году.
 Качели — второй альбом группы «Седьмая раса», выпущенный в 2005 году.
 Качели — всероссийский рок-фестиваль в Самаре.
 Качели — музыкальная группа.

Кино 
 Качели — телевизионный фильм Ростислава Горяева.
 Качели — фильм Антона Сиверса.
 Качели — сериал Владимира Зинкевича.

Живопись

Скульптура 
 Качели — памятник в Старом Осколе.